Veck kan syfta på:

 Veck (sömnad) – en nya kant eller den fåra som uppstår då ett tyg viks
 Veck (geologi) – geologitermen